Battleship Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Battleship Island (Maine)
 Battleship Island (Michigan)
 Battleship Island (Minnesota)
 Battleship Island (Washington)

in Kanada:
 Battleship Island (British Columbia)

in Japan:
 Battleship Island, englischer Spitzname von Hashima (Insel)

Siehe auch:
 Battleship Island (Film), südkoreanischer Film aus dem Jahr 2017